«О, что за ночь» () — кинофильм. Фильм так же известен под названием «Всю ночь напролёт».

Сюжет 
В небольшом канадском городке двое парней начинают познавать мир женщин, пользуясь советами владельца местного магазина и гаража. Один из парней пытается произвести впечатление на девушку с помощью машин своего отца, в то время как другой серьёзно заинтересован в более зрелой женщине. Между тем родители увлечены своими взрослыми проблемами. И одна ночь меняет всё.

В ролях 
 Кори Хэйм — Эрик
 Барбара Уильямс — Вера
 Кир Дулли — Торвальд
 Женевьев Бюжо — Ева
 Эндрю Миллер — Дональд
 Кирстен Кифери — Бетти
 Робби Колтрейн — Тодд

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-мелодрамы Канады
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Эрика Тилла